

Відомі носії 
 Дідім Халкентер — давньогрецький вчений, філолог, граматик.
 Дідім Сліпець — грецький християнський теолог.
  — грецький вчений, теоретик музики.
  — філософ-стоїк, ментор римського імператора Октавіана Августа.

Інше 
 Дідім (Айдин) — місто та район у провінції (мулі) Айдин, Туреччина.
 65803 Дідім — навколоземний астероїд із групи аполлонів.
 Дідим — помилково відкритий «хімічний елемент», насправді виявився сумішшю хімічних елементів празеодиму й неодиму.